Санта Круз Сосокотлан има више значења:

 Општина Санта Круз Сосокотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Сосокотлан (Санта Круз Сосокотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику